Anthelme-François Lagrenée (1774-1832), peintre français, fils de Louis Jean François Lagrenée
 Edmond de Lagrené (1842-1909), aristocrate français ;
 Jean-Jacques Lagrenée (1739-1821), peintre français, frère de Louis Jean François Lagrenée ;
 Louis Jean François Lagrenée (1724-1805), peintre français ;
 Maurice Lagrenée (1893-1955), acteur et réalisateur français ;
 Pierre de Lagrené (1659-1736), prêtre jésuite français ;
 Théodore de Lagrené (1800-1862), homme politique et diplomate français,

Voir aussi 
 Biréli Lagrène (1966-), guitariste français de jazz manouche.